Тумерсола — название населённых пунктов:

Россия 
 Тумерсола — деревня в Медведевском районе Марий Эл.
 Тумерсола — деревня в Сернурском районе Марий Эл.